Монкан Ганкун ();  — таїландський співак жанрів лук тханг і мор лам.

Дискографія

Альбом 
 2005 — Yang Koay Thee Soai Derm
 2006 — Yam Tor Khor Toe Haa
 2008 — Sang Fan Duai Kan Bor
 2009 — Roang Ngan Pit Kid Hot Nong
 2010 — Fan Eek Krang Tong Pueng Ther
 2012 — Trong Nan Kue Na Thee Trong Nee Kue Hua Jai
 2016 — Hai Khao Rak Ther Muean Ther Rak Khaw
 2018 — Ai Hak Khaw Toan Jao Bor Hak
 2019 — San Ya Nam Ta Mae

Примітки 

Тайські співаки